SIU ist eine Abkürzung für:
 die Seafarers International Union of North America
 die Schiller International University
 die Southern Illinois University
 Schweizerisches Institut für Unternehmerschulung
 Shake It Up – Tanzen ist alles, eine Disney-Serie 

Siu ist der Name folgender Personen: 
 Marli Siu (* 1993), schottische Schauspielerin
 Siu Ching Man (* 1978), Badmintonspielerin aus Hongkong
 Yum-Tong Siu (* 1943), chinesischer Mathematiker

Abkürzung